Klamovka může být :

 Klamova huť – stará železářská huť jižně od Blanska z 19. století
 Klamovka (Praha) – rokoková usedlost v Praze 5 – Smíchov se stejnojmenným parkem , nacházející se dnes na Smíchově u hranice Košíř